Драган Шкрбич (; род. 29 сентября 1968, Кула) — сербский гандболист, игравший на позиции линейного и выступавший за клубы «Црвена Звезда», «Атлетико Мадрид», «Адемар Леон», «Целе», «Нордхорн» и «Барселону». Выступал за сборные Югославии и Сербии и Черногории. Призёр чемпионата мира и Европы.

Карьера

Клубная 
Драган Шкрбич начал свою профессиональную карьеру в 1988 году в югославском клубе «ГК Црвена Звезда». В составе «Црвена Звезда» стал чемпионом Югославии в 1991 году. В 1993 году он перешёл в испанский клуб «Атлетико Мадрид». В следующем году Драган перешёл в клуб «Алцира». В 1995 году он выступал уже за «Адемар Леон», в составе которого стал серебряным призёром чемпионата Испании, и дошёл до финала кубка Испании. В 1997 году Драган переходит в немецкий клуб «Хамелн». В 1998 году Драган Шкрбич стал игроком словенского клуба «Целье», которому помог стать дважды чемпионом Словении, и дважды выиграть кубок Словении. В 2000 году он стал игроком немецкого клуба «Нордхорн». В 2002 году Шкрбич перешёл в испанскую «ГК Барселону», в составе которой дважды выиграл чемпионат Испании, выиграл лигу чемпионов ЕГФ. Закончил карьеру в 2008 году.

Сборная 
Драган Шкрбич выступал за сборную Югославии, а после распада Югославии играл за сборную Сербии и Черногории. Всего, сыграл за сборную 215 матчей и забросил более 591 гола.

Достижения 
 Победитель чемпионата Югославии: 1991
 Победитель чемпионата Словении: 1999, 2000
 Обладатель кубка Словении: 1999, 2000
 Победитель чемпионата Испании: 2003, 2006
 Обладатель суперкубка Испании: 2004, 2007
 Обладатель кубка Дель Рей: 2004, 2007
 Обладатель Кубка ЕГФ: 2003
 Победитель Лиги чемпионов ЕГФ: 2005

Статистика 
Статистика Драгана Шкрбича

Примечания

Ссылки 
 http://www.ehfcl.com/men/2005-06/player/500860/Dragan+Skrbic
 http://www.arhiva.srbija.gov.rs/vesti/2001-01/30/23132.html
 http://www.eurohandball.com/ec/cl/men/2006-07/player/500860/Dragan+Skrbic 
 Статистика

Гандболисты Сербии
Гандболисты Югославии
Гандболисты Испании
Игроки ГК «Атлетико Мадрид»
Игроки ГК «Адемар Леон»
Игроки ГК «Целе»
Игроки ГК «Нордхорн»
Игроки ГК «Барселона»